

Надежда — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Надежда — селище, Матвієво-Курганський район, Ростовська область
 Надежда — присілок, Томський район, Томська область
 Надежда — село, Шпаковський район, Краснодарський край

Надежда — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Надежда — село, Одеська область, Саратський район
 Надежда — село, Полтавська область, Диканський район

 «Надежда» — станція другої лінії Софійського метрополітену
 «Надежда» — російський корабель-шлюп на якому було здійснено Перше російське навколосвітнє плавання під командуванням Івана Федоровича Крузенштерна та Юрія Федоровича Лисянського

Див. також 
 Надія (значення)
 Надія (телеканал)